Niemcy:
 Flingern-Nord – dzielnica Düsseldorfu
 Flingern-Süd – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Flingern – przystanek kolejowy w Düsseldorfie